Plaatsen in de Verenigde Staten
 Hodge (Louisiana)
 East Hodge, plaats in Louisiana
 North Hodge, plaats in Louisiana

 Personen
 Aldis Hodge (1986), Amerikaans acteur
 Chanella Hodge (1977), Nederlands actrice
 Daniel Hodge (1959), minister-president van Curaçao
 Edwin Hodge (1985), Amerikaans acteur
 Jane Aiken Hodge (1917-2009),  Brits-Amerikaans schrijver
 Kate Hodge (1966), Amerikaans actrice
 Mike Hodge (1947), Amerikaans acteur
 Odell Hodge (1976), Amerikaans basketballer
 Percy Hodge (1890-1967), Brits atleet
 Stephanie Hodge (1956), Amerikaans actrice
 Stephen Hodge (1961), Australisch wielrenner
 Sue Hodge (1957), Engels actrice
 William Vallance Douglas Hodge, Brits wiskundige

 Personage uit de televisieserie Desperate Housewives
 Alma Hodge 
 Gloria Hodge
 Orson Hodge

 Overig
 Hodge 301, open sterrenhoop
 Hodge-theorie, Riemann-meetkunde
 Kabinet-Hodge, kabinet in Curaçao
 Vermoeden van Hodge, homologische algebra